Майпо:

 Майпо — активный вулкан на границе между Аргентиной (провинция Мендоса) и Чили (область Сантьяго). 
 Майпо — провинция в Чили в составе области Сантьяго.
 Майпо — река в Чили.